Jméno a příjmení Karel Kopřiva má více nositelů:

 Karel Kopřiva (1930–2004) – český kontrabasista a profesor hry na kontrabas
 Karel Blažej Kopřiva (1756–1785) – český hudební skladatel a regenschori, syn Václava Jana
 Karel Kopřiva (kameraman) (1891–1966) – český filmový kameraman